Seehof steht für:
 Seehof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Seehof (Bächingen an der Brenz), Ortsteil der Gemeinde Bächingen an der Brenz, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Seehof (Backnang), Weiler der Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Seehof (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Seehof (Crivitz), Wohnplatz von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Seehof (Dießen am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Seehof (Frankfurt am Main), historischer Hof in Frankfurt-Sachsenhausen
 Seehof (Haigerloch), Ortsteil der Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 
 Seehof (Hofkirchen), Ortsteil der Gemeinde Hofkirchen (Donau), Landkreis Passau, Bayern
 Seehof (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern 
 Seehof (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Seehof (Kobrow), Wohnplatz von Kobrow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Seehof (Korswandt), Wohnplatz der Gemeinde Korswandt, Amt Usedom-Süd, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Seehof (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Seehof (Lorsch), Wohnplatz der Stadt Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen
 Seehof (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seehof (Memmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Seehof (Neuruppin), Gemeindeteil der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg 
 Seehof (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen in Bayern, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Seehof (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Seehof (Rottweil), Ortsteil der Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg 
 Seehof (Schaprode), Ortsteil der Gemeinde Schaprode, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Seehof (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten a.Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Seehof (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Seehof (Teltow), Ortsteil der Stadt Teltow, Kreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Seehof (Templin), Wohnplatz der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Seehof (Warder), Ortsteil der Gemeinde Warder, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Seehof (Schenkendöbern) sorbisch Jazorske; Wohnplatz im Amt Peitz in der Gemeinde Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Seehof (Wüstung, Euerfeld), Ortswüstung auf dem Gebiet des Ortsteils Euerfeld, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern

In Österreich:
 Seehof (Gemeinde Donnerskirchen), Weiler in Donnerskirchen, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Seehof (Gemeinde Lunz), Ortsteil von Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Seehof (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

In Polen:
 Seehof, ehemals im Kreis Kolberg, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Jeziorki (Gościno)
 Seehof (Wüstung), ehemals im Kreis Pyritz, Wüstung im Gebiet der Woiwodschaft Westpommern
 Seehof, ehemals im Kreis Schlawe, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Pieńkowo#Ortsgliederung bis 1945

In der Schweiz:
 Seehof BE, Gemeinde im Kanton Bern

Seehof ist der Name folgender Bauwerke:
 Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg in Bayern
 Seehof (Wiesentheid) in Wiesentheid in Bayern

Seehof ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Seehof (1892–1966), deutscher Verleger, Buchhändler und Autor
 Gerhard Schultze-Seehof (1919–1976), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Seehofer (Begriffsklärung)
 Seehöflein
 Seeshof
 Teichhof